Кубок Интертото являлся ежегодным летним футбольным турниром, проводимым под эгидой УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций) с 1995 по 2008 год, в котором принимали участие клубы, являющиеся членами УЕФА, не получившие путёвки в розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА и Кубка УЕФА (а также существовавшего до сезона-1998/99 включительно Кубка обладателей кубков УЕФА). Победители получали альтернативный шанс квалифицироваться в Кубок УЕФА. Кубок Интертото берёт начало в 1961 году, когда впервые был проведён европейский летний турнир для клубов под названием Международный футбольный кубок (International Football Cup), но он не был признан УЕФА и имел неофициальный статус. Кубок состоял из группового этапа и плей-офф, финал которого определял победителя. С 1967 года турнир стал называться Кубок Интертото (Intertoto Cup), плей-офф и финал не проводился, поэтому турнир не выявлял единоличного победителя. В 1995 году турнир отошел под юрисдикцию УЕФА, стал официально называться Кубок УЕФА-«Интертото» (UEFA Intertoto Cup), в результате чего победители получали путёвку в Кубок УЕФА. В ноябре 2007 года исполнительный комитет УЕФА принял решение об отмене розыгрыша Кубка Интертото начиная с 2009 года.

Первый розыгрыш турнира под эгидой УЕФА выиграли два французских клуба: «Бордо» и «Страсбур», которые квалифицировались в Кубок УЕФА 1995/96. С 1996 по 2005 год ежегодно победителями становились три клуба-победителя. С 2006 года в регламенте турнира произошли изменения: теперь вместо пяти раундов (1998—2005) проводились три, а количество победителей возросло с трёх до одиннадцати. Победители проходили во второй отборочный раунд Кубка УЕФА. От каждой страны теперь можно было заявлять только один клуб. Абсолютным чемпионом становился клуб, который из 11 команд-победителей третьего раунда дальше всех проходил в розыгрыше Кубка УЕФА, ему также вручался сам трофей, при этом таких клубов могло быть больше одного. Кубок Интертото проходил по олимпийской системе, то есть был турниром на выбывание, где каждый раунд игрался в два матча (дома и на выезде), в 1995—1997 годах раундам плей-офф предшествовал групповой турнир (5 команд играли в один круг).

«Вильярреал», «Гамбург», «Шальке 04» и «Штутгарт», являются обладателями рекорда по наибольшему числу побед в турнире, выиграв его по два раза. «Вильярреал» и «Шальке 04» — единственные клубы, защитившие титул. Они победили в 2004 году, после победы в предыдущем розыгрыше 2003 года. Франция является рекордсменом по количеству побед в турнире — 12 раз.

В данном списке указаны обладатели Кубка Интертото, который проводился под эгидой УЕФА с 1995 по 2008 год. Так как розыгрыши до 1995 года официально не признаются УЕФА, победители тех сезонов не включены в список.

С 2006 года розыгрыш состоял из трёх раундов, 11 победителей последнего раунда отправлялись в розыгрыш Кубка УЕФА. Обладателем Кубка Интертото считался клуб, который прошёл в самую высокую стадию Кубка УЕФА, по сравнению с другими победителями третьего раунда.

Обладатели

Легенда

Финалы

Количество побед

По клубам

По странам

См. также 
 Список главных тренеров, выигравших Кубок Интертото

Примечания

Сноски

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт 
  

Победители
Кубок Интертото